Барабанов — російське і болгарське прізвище. Жіноча форма — Барабанова.

Відомі носії 
 Барабанов Валерій Олександрович (1940, Таганрог — 1992, Київ) — фахівець у галузі електромеханіки, доктор технічних наук (1981).
 Барабанов Віктор Григорович (1951, Київ) — скрипаль, Заслужений артист України (1989).
 Барабанов Микита Сергійович (2001) — український легкоатлет, рекордсмен України.
 Барабанов Олександр Кузьмич (1920—1970) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Барабанов Олександр Трифонович (1928, Севастополь — 2018) — фахівець у галузі механіки, доктор технічних наук (1965), професор (1967).
 Барабанов Петро Іванович (1921, Брянськ — 1986) — Герой Радянського Союзу (1944).

Російські прізвища